Fulbrook kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fulbrook (parish i Storbritannien, Warwickshire), England, 
 Fulbrook (parish i Storbritannien, Oxfordshire), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar